Mantash kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Mets Mant'ash, ort, Sjirak,

Iran 

 Manţash, ort, Zanjan, 

Robotskapade Armenienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar